Compoziție și/sau compoziții se pot referi la:

Arte 
 Compoziție (arte vizuale), plasarea sau aranjarea elementelor artistice într-o lucrare de artă
 Compoziția dansului, practica și predarea tehnicilor coregrafiei
 Compoziție digitală, practica de a edita și plasa digital elementele componente ale unui video
 Compoziție muzicală, actul de realizare și concretizare al unei piese muzicale originale
 Studii de compoziție, domeniul profesional al scrierii instrucțiunilor

Matematică 
 O anumită lege de compoziție, numită în mod curent funcție binară
 Compoziție (combinatorică), modul de a scrie un număr întreg ca o sumă de numere întregi pozitive
 Algebră de compoziție, un domeniu al algebrei cu norma de compoziție de tipul: 
 Funcție de compoziție, operație care preia funcții, rezultând o funcție singură
 Relații de compoziție, operație care preia relații având ca rezultat o singură relație ca rezultat

Știința computerelor 
 Funcție de compoziție (computer science), act sau mecanismul de a combina funcții simple pentru construirea altelor mai complicate
 Obiect de compoziție, combinarea datelor de natură simplă în alte seturi de date complexe

Istorie 
 Compoziția din 1867, istoria Austro-Ungariei (Ausgleich)
 Compunerea/Ocuparea Irlandei, conform Cucerirea Irlandei de către dinastia Tudorilor, precum în 
 Compoziția Connacht

Altele 
 Compoziție chimică, proporția relativă a elementelor chimice care compun o substanță
 Compoziție (limbă), în literatură și retorică, producerea a unei piese originale în tradiția discursurilor scrise și orale, incluzând includerea spațiilor vizuale și digitale

Vezi și 
 Compo (dezambiguizare)
 Component (dezambiguizare)
 Compound (dezambiguizare)
 Decompoziție (dezambiguizare)

Artă
Arte vizuale
Literatură
Matematică